Ezdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ezdorf (1801–1851), deutscher Maler
 Gottlieb Ignaz von Ezdorf (1743–1806), deutscher Geheimrat, Kämmerer und Schriftsteller
 Joseph Ferdinand von Ezdorf (1846–1931), österreichischer Verwaltungsjurist und katholisch-konservativer Politiker

Siehe auch:
 Edtsdorf
 Etsdorf
 Etzdorf
 Etzdorff